Това е списък с побратимените градове на Истанбул, представен в табличен вид. Истанбул си сътрудничи с градове от пет континента - Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Африка.

Истанбул
Външна политика на Турция
+Истанбул